Mayr se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ernst Mayr
 Gustav Mayr
 Heinrich Mayr